William Isaac Thomas (1863-1947) – sociologo statunitense
 William Thomas – storico britannico, probabilmente gallese
 William Thomas – poeta e sacerdote gallese
 William "Bill" Thomas (1921-2000) – costumista statunitense
 William Marshall "Bill" Thomas (1941) – politico statunitense
 William "Bill" Thomas (1983) – hockeista su ghiaccio statunitense